Motorola MPx100 — смартфон фирмы Motorola (Проект). В серийное производство выпущен не был, а подготовленная платформа, практически без изменений, была закуплена фирмой Rover Computers, впоследствии аппарат вышел как Rover PC M1.

Похожие модели 
 Motorola MPx200
 Motorola MPx220

 RoverPC M1

 Qtek 8010

 T-Mobile SDA

Ссылки 
 Официальный сайт компании производителя

Мобильные телефоны Motorola
Смартфоны Motorola